Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Connecticut Open 2018 der Damen. Insgesamt nahmen 48 Spielerinnen vom 17. bis 19. August 2018 an der Qualifikation teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2018
Tennisturnier in New Haven (Connecticut)